EMA je lahko:

 EMA, slovenski glasbeni festival
 Evropska agencija za zdravila, agencija Evropske Unije